Black Christmas (1974) — filme canadense produzido por Bob Clark;
 Black Christmas (2006) — refilmagem do filme original produzido em 1974;
 Black Christmas (2019) — refilmagem do filme original produzido em 1974.